Ароматические вещества:
 Ароматические соединения — органические соединения, имеющие в своём составе ароматическое (в частности, бензольное) кольцо.
 Ароматизаторы — вещества, которые используют для придания продуктам и изделиям определённых запахов.
 Душистые вещества — органические соединения, обладающие характерным приятным запахом.